Cette liste de matériaux supraconducteurs expose différents paramètres de supraconducteurs en fonction de la composition du matériau, de la température de supraconduction la plus élevée enregistrée pour ce dernier (TC, en kelvins), du champ magnétique critique (HC, en teslas), du  (Type) et de si oui ou non la supraconductivité de ce matériau s'explique à l'aide de la théorie BCS.

Notes et références

Bibliographie 
Recensement de 700 supraconducteurs potentiels : 

matériaux supraconducteurs